Huschke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Huschke (1891–1923), deutscher Radrennfahrer
 Bruno Huschke (1836–1910), deutscher Jurist, Politiker und Autor
 Eduard Huschke (1804–1887), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Emil Huschke (1797–1858), deutscher Anatom, Zoologe und Embryologe
 Fritz Huschke von Hanstein (Fritz Sittig Enno Werner von Hanstein; 1911–1996), deutscher Motorsportler und Automobilsportfunktionär
 Gerhard Huschke (1914–1974), deutscher Radrennfahrer und Schrittmacher
 Immanuel Gottlieb Huschke (1761–1828), deutscher Klassischer Philologe
 Johann Friedrich Karl Huschke (1796–1883), deutscher Mediziner
 Philipp Eduard Huschke (1801–1886), deutscher Jurist
 Richard Huschke (1893–1980), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Huschke (* 1947), deutscher Radrennfahrer
 Wilhelm Ernst Christian Huschke (1760–1828), deutscher Mediziner
 Johann Friedrich Karl Huschke, (1796–1883), deutscher Mediziner
 Konrad Huschke (1875–1956), deutscher Jurist und Musikschriftsteller
 Wolfgang Huschke (1911–2000), deutscher Archivar